La Oreja se puede referir a:

Una denominación reducida del grupo español La Oreja de Van Gogh.
La oreja, programa mexicano de espectáculos.